Linie 11 werden genannt

Fernverkehr:

 Linie 11 (ICE)

Stadtverkehr:
 Linie 11 (BLT), Basel
 U-Bahn-Linie 11 (Berlin) 
 Linie 11 der Stadtbahn Hannover
 Linie 11 (Straßenbahn Leipzig)
 Linie 11 (Metro Madrid)
 Kachowskaja-Linie, Moskau
 Métrolinie 11 (Paris) 
 Linie 11 (Metro Shanghai)